Logistique
Logistique inverse
Fonction logistique
Régression logistique
Loi logistique
Suite logistique
Modèle de Verhulst (Équation logistique)

Voir aussi